Louis Philippe Marie Ferdinand Gaston av Orléans, greve av Eu, född 28 april 1842 i Neuilly-sur-Seine och död 28 augusti 1922, var en fransk greve, gift med Brasiliens tronföljare Isabella.

Biografi
Han var äldste son till Ludvig Karl av Nemours och Victoria av Sachsen-Coburg-Kohary, och sonson till kung Ludvig Filip I av Frankrike.

Gaston uppfostrades efter februarirevolutionen 1848 i England och Spanien. 

År 1864 gifte han sig med Isabella, äldsta dotter till kejsar Peter II av Brasilien, och inträdde i brasilianska armén. Redan 1865 blev han marskalk och fick i maj 1869 överbefälet över Brasiliens, Argentinas och Uruguays trupper i striden mot Paraguay och dess president Solano López, som genom grevens av Eu skickliga strategiska rörelser besegrades i de blodiga drabbningarna vid Piritebu den 12 augusti och Caraguatay den 15 augusti, varigenom kriget mot Lopez avgjordes.

Greven av Eu var medlem av Brasiliens statsråd och stod liksom sin gemål helt och hållet under prästerskapets inflytande. Som faktisk regent under kejsarens utrikesresor bidrog han genom sitt envisa och opolitiska uppträdande i hög grad till revolutionen i Rio de Janeiro 1889, varigenom han tillsammans med den övriga kejsarfamiljen nödgades lämna landet. Man bosatte sig i Frankrike och greven av Eu bodde med sin familj på slottet Eu resten av livet.

Familj

Det var egentligen meningen att Gaston av Orléans skulle gifta sig med Leopoldina av Brasilien och hennes syster Isabella skulle gifta sig med prins Ludwig August av Sachsen-Coburg-Gotha. När de två prinsarna anlänt till Brasilien och träffat prinsessorna bestämde flickorna att de ville byta fästmän med varandra. Kejsaren som hade upplevt nackdelarna med ett dynastiskt gifte beslöt att göra prinsessorna till viljes. 

Gaston gifte sig 15 oktober 1864 med Isabella av Brasilien. Deras ättlingar tillhör huset Orléans-Bragança och är pretendenter till Brasiliens kejsartron. 
Barn:
Dom Pedro de Alcântara Orléans e Bragança (1875–1940).
Dom Luís de Orléans e Bragança (1878–1920). 
Dom Antônio Orléans e Bragança (1881–1918).

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1842
Avlidna 1922
Huset Orléans-Bragança
Män
Storkorset av Hederslegionen